La temporada 2013-14 de la Segunda División Femenina de España correspondió a la 13.ª edición del campeonato. En esta oportunidad, fue disputada entre el 15 de septiembre de 2013 hasta el 4 de mayo de 2014 en su fase regular. Posteriormente se disputó la promoción de ascenso en mayo de 2014.

Tabla de clasificaciones

Grupo I

Grupo II

Grupo III

Grupo IV

Grupo V

Grupo VI

Tenerife

Grupo VII

Referencias

Enlaces externos 
Web oficial de la RFEF
Resultados y Clasificación Segunda División Femenina en RFEF.es 

Temporadas de la Segunda División Femenina de España
Temporada 2013-14 de fútbol en España